Sainte-Félicité (avec un tiret) désigne plusieurs lieux ou édifices :

Localités canadiennes 
 Sainte-Félicité, municipalité canadienne du Québec dans L'Islet ;
 Sainte-Félicité, municipalité canadienne du Québec dans Matane;
 Sainte-Félicité-Ouest, hameau de la précédente.

Voir aussi 
 Montagny-Sainte-Félicité, commune française de l'Oise.